Výraz Louisiana může znamenat:

Místa 
 Louisiana – 18. stát USA
 Louisiana (Nová Francie) – historická územně-správní součást francouzské kolonie Nová Francie
 Louisiana (Nové Španělsko) – historická územně-správní součást španělské kolonie Nové Španělsko
 Louisiana (Teritorium) – historické území, součást USA (od 4. 7. 1805 do 4. 6. 1812) 
 Louisiana – město ve státě Missouri
 Lujzijana – historická silnice v Chorvatsku

Kultura 
 Louisiana Museum of Modern Art, muzeum v Dánsku
 Louisiana – film z roku 1947
 Louisiana píseň Randyho Newmana z roku 1927

Ostatní 
 USS Louisiana – různé lodě amerického námořnictva
 University of Louisiana – historické jméno univerzity v Louisianě